Pneumatofory či dýchací kořeny jsou metamorfózy kořenů. Vystupují nad povrch půdy, a tak zajišťují rostlině dostatečný přístup vzduchu. Patří mezi vzdušné kořeny. Jsou typické pro dřeviny rostoucí v zamokřených půdách a bažinách (např. tisovec dvouřadý – Taxodium distichum) a pro dřeviny vegetační formace mangrovy.

Odkazy

Reference

Literatura 
 ROSYPAL, Stanislav a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. 797 s. .

Externí odkazy 
 https://botany.cz/cs/mangrove/ mangrovy
 

Morfologie rostlin